

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Morrison – ghiacciaio

Stati Uniti d'America
 Morrison – home rule municipality della Contea di Jefferson in Colorado
 Morrison – capoluogo della Contea di Whiteside in Illinois
 Morrison – città della Contea di Grundy in Iowa
 Morrison – città della Contea di Gasconade in Missouri
 Morrison – città  della Contea di Noble in Oklahoma
 Morrison – città della Contea di Warren in Tennessee
 Morrison – città della Contea di Brown in Wisconsin
 Contea di Morrison – contea del Minnesota
 Monte Morrison (Mount Morrison) – montagna della California
 Monte Morrison (Mount Morrison) – montagna del Colorado

Persone

Altro 
 Morrison – film del 2021 diretto da Federico Zampaglione
 Morrison – personaggio della serie Pokémon
 2410 Morrison – asteroide
 Formazione Morrison – formazione geologica statunitense

Pagine correlate 
Morison
Scott Morrison